Come and Get It: The Best of Apple Records — компиляционный альбом лучших песен, выпущенный лейблом Apple Records 25 октября 2010 года. В альбом вошли ремастированные композиции, изданные Apple Records в период с 1968 по 1973 год.

Об альбоме 
Ремастирование песен для альбома провела та же команда инженеров, что в 2009 году ремастировала альбомы The Beatles. Алексей Алеев писал для «Звуки.Ру»:

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 AppleRecords.com — официальный сайт лейбла Apple Records.

Сборники Apple Records
Альбомы, спродюсированные Полом Маккартни
Альбомы, спродюсированные Филом Спектором
Альбомы, спродюсированные Тони Висконти
Альбомы, спродюсированные Питером Эшером